You and I o You & I ("tu ed io" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 You and I  – film del 2008 diretto da Roland Joffé

Musica 
 You and I – brano musicale di Judy Garland contenuto nella colonna sonora del film del 1944 Incontriamoci a Saint Louis, di Vincente Minnelli
 And You and I – singolo degli Yes del 1972
 You and I – traccia dell'album A Day at the Races dei Queen del 1976
 You and I – singolo di Dennis Wilson del 1977
 You and I – singolo degli Scorpions del 1996
 You and I – singolo di Will Young del 2002
 You and I – singolo di Céline Dion del 2004
 You & I – singolo di Graham Coxon del 2006
 You and I – singolo delle t.A.T.u. del 2008
 You and I – singolo degli Anarbor del 2009
 You and I – singolo di Medina del 2009
 You and I – singolo degli Wilco del 2009
 Yoü and I – singolo di Lady Gaga del 2011
 You & I – singolo di IU del 2011
 You & I – singolo di IU del 2012
 You & I – singolo degli One Direction del 2014
 You and I – raccolta di Jeff Buckley del 2016
 You and I – di Tommie Babie